Иван Стрельников: Стрельников, Иван Дмитриевич (1997—1981) — основатель экспериментальной экологии, создатель крупнейшей эколого-физиологической школы в СССР
 Стрельников, Иван Иванович (1939—1969) — советский пограничник, старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 
 Стрельников, Иван Степанович (1886 — не ранее 1935) — русский лётчик, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.